FPS, henviser til forskellige artikler:
 FPS – Frames Per Second (Billeder Per Sekund)
 First-person shooter – Populær computerspilsgenre